Октя́брьский райо́н () — административно-территориальная единица в составе Республики Калмыкия Российской Федерации, в границах которой образован муниципальный район Октя́брьское районное муниципальное образование.

Административный центр — посёлок Большой Царын ( — Большой луг).

География 
Площадь территории района — 3 686 км², в том числе земли сельскохозяйственного назначения — 3421,5 км², из них пашня — 525,2 км², пастбища — 2819,6 км². Расстояние от районного центра до г. Элиста — 276 км.
Территория района расположена в северной части республики в Прикаспийской низменности.

Район входит в полупустынную природную зону, характеризуется континентальным засушливым климатом, в жарком и умеренно жарком подрайонах сухого агроклиматического пояса.

Рельеф района представляет собой слабо-широковолнистую равнину. Волнистость рельефа обусловлена большим распространением степных и лиманных понижений. В районе встречаются бурые полупустынные солонцеватые почвы, солонцы полупустынные типичные, солончаки, пески.

Район граничит на востоке с Астраханской областью, на северо-западе — с Малодербетовским, на юго-западе — с Кетченеровским и на юге — с Юстинским районами.

История 
Район образован в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 августа 1977 года, принятым в целях реализации постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 мая 1977 года № 354 «О мерах по дальнейшему развитию рисосеяния и кормопроизводства в Сарпинской низменности Калмыцкой АССР» за счёт части территории Малодербетовского (совхозы «Восход», «Калмыцкий», «50 лет Октября», Калмыцкая опытно-мелиоративная станция), Приозёрного (совхоз «Приозёрный») и Юстинского районов (совхозы «Иджил» и «Барун»).

В 1988 году территория Барунского сельсовета была передана Юстинскому району. Площадь района составила современные 3 681 км².

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 7,91 тыс. чел.
 2035 — 6,63 тыс. чел.

Распределение населения

Территория района заселена неравномерно. Наибольшая концентрация населенных пунктов наблюдается в северной и южной части района. При этом свыше 60 % населения проживает в районном центре (посёлке Большой Царын)

Изменение доли районного центра в численности населения района за 1979—2010 гг. по данным всероссийских и всесоюзных переписей:

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Административное устройство 
В Октябрьском районе 12 населённых пунктов в составе 7 сельских поселений:

Населённые пункты 
В сносках к названию населённого пункта указана административно-территориальная принадлежность

 Упразднённые населённые пункты
 Мирненское сельское муниципальное образование — посёлок Дружный
 Хошеутовское сельское муниципальное образование — посёлок Октябрьский

Экономика 
Экономика Октябрьского района ориентирована на сельское хозяйство. В структуре сельского хозяйства преобладают мясо-молочное производство, зерновое производство (рис). Сельскохозяйственная продукция перерабатывается на предприятиях п. Большой Царын.
Крупные промышленные предприятия на территории района отсутствуют, производства района представлены мелкими перерабатывающими цехами (хлебобулочные изделия и точки по обработки сырья рисоводческого комплекса).

Известные уроженцы Октябрьского района 
 Каляев Санджи Каляевич — советский калмыцкий писатель, фольклорист, переводчик, литературовед, драматург, народный поэт Калмыкии, один из основателей современной калмыцкой литературы.
 Санджиров Николай Мартынович — герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Хонинов Михаил Ванькаевич — советский калмыцкий поэт, прозаик, драматург, переводчик, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, участник партизанскогодвижения в Белоруссии.
 Боков Виталий Васильевич — Руководитель общественной организации по возрождению и развитию калмыцкой культуры «ИТКЛ»

Достопримечательности 
 Храм Великой Победы — построен 11 октября 2002 года;
 Парк «Победы» — построен В 2005 году к 60-летию дня Победы;
 Памятник Б. Б. Городовикову.

См. также 
 Административное деление республики Калмыкии

Примечания

Ссылки 
 Октябрьский район на сайте Калмыкии 
 Октябрьский район на сайте Калмыкия-online.ру 

 
Калмыкия